Mycetomoellerius — род муравьёв-грибководов трибы Attini из подсемейства мирмицины. Включает около 30 видов, которые ранее включались в состав рода Trachymyrmex. Род назван в честь немецкого миколога Альфреда Мёллера (Alfred Möller, 1860—1922), который в 1890—1893 годах в Бразилии провёл первые подробные исследования муравьёв-грибководов.

Распространение 
Род характерен исключительно для Нового Света, большая часть видов встречается в неотропической части Южной Америки (22 вида); 5 видов — в Центральной Америке (M. isthmicus, M. opulentus, M. squamulifer, M. turrifex, M. zeteki); 3 вида — на Карибских островах (M. haytianus, M. jamaicensis, M. jamaicensis antiguensis), и 2 вида (M. jamaicensis, M. turrifex) в Северной Америке (Мексика, США).

Описание 
От близких родов (Paratrachymyrmex, Trachymyrmex) отличается гладкими мандибулами; преокулярные и фронтальные бороздки субпараллельны, продолжаются до заднего края головы. Мелкие мономорфные муравьи (рабочие около 5 мм); крупные рабочие и солдаты отсутствуют. Тело покрыто выступами-туберкулами и многочисленными изогнутыми волосками. От других родов муравьёв-грибководов отличается тем, что их грудные выступы на дорзуме пронотума и мезонотума окружены вторичными туберкулами или мелкими шипиками, которые у некоторых видов трансформируются в мелкие бугорки. Усики состоят из 11 члеников, без явной булавы. Формула щупиков: 4,2. Тело покрыто многочисленными бугорками (каждый с волоском) и шипиками. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в муравейниках. Гнездо состоит из нескольких ячеек-камер, расположенных вертикально в почве. В качестве субстрата для грибницы используют фекалии насекомых, кусочки фруктов и другие остатки мёртвых растений.

Известен один ископаемый вид: , Доминиканский янтарь, миоцен.

Генетика 
Диплоидный набор хромосом: Mycetomoellerius fuscus — 2n = 18 (n = 9) 16M + 2SM, Mycetomoellerius holmgreni — 20 (10) 20M, Mycetomoellerius relictus — 20 (10) 20M, Mycetomoellerius iheringi — 20 (10) 18M + 2SM.

Систематика 
Род включает около 30 видов, которые ранее включались в состав рода Trachymyrmex. Таксон Mycetomoellerius впервые был выделен в 2019 году, когда в результате молекулярно-генетического анализа род Trachymyrmex был разделён на три: Mycetomoellerius (бывшая видовая группа Iheringi group), Paratrachymyrmex Solomon et al., 2019 (бывшая видовая группа Intermedius group) и собственно Trachymyrmex (типовой  вид Trachymyrmex septentrionalis McCook, 1881)).
Из муравьёв-грибководов наиболее близок к родам Paratrachymyrmex, Trachymyrmex, Acromyrmex и Mycetosoritis, у которых на первом тергите брюшка также развиты туберкулы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 =; 
  (возможно, отдельный вид, см. Mayhé‐Nunes & Brandão, 2007)
 
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 
 
 
 =

Примечания

Литература 
 Bolton B. A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2002: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 1: Definition of the genus and the opulentus group (Hymenoptera: Formicidae). — Sociobiology, 40(3): 667—698.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2005: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 2: The Iheringi group (Hymenoptera: Formicidae). — Sociobiology, 45(2): 271—305.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2007: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 3: The Jamaicensis group (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa, 1444: 1-21.
 Weber N. A. 1945: The biology of the fungus-growing ants. Part 8. The Trinidad, B.W.I. species. — Revista de Entomologia, São Paulo, 16: 1-88.

Ссылки 
 Муравьи-грибководы Attini

Trachymyrmex
Роды муравьёв
Микофаги